Жайлауов — казахская фамилия. Известные носители:

 Жайлауов, Гани Олжабаевич (род. 1985) — казахстанский боксёр-любитель.
 Жайлауов, Талгат Бакытбекович (род. 1985) — казахстанский хоккеист.